A 2017-es francia nyílt teniszbajnokság női egyéni tornájának selejtezőjében 96 játékos vesz részt a 3 fordulós selejtezőn a főtábla első fordulójába jutást jelentő 12 helyért május 23. és 26. között.

A világranglistán elfoglalt helyük alapján a selejtezőben indulásra jogosult két magyar versenyző, Gálfi Dalma és Stollár Fanny az 1. körben búcsúzni kényszerült.

Kiemeltek
Zárójelben: hányadik körben esett ki.

Kvalifikációt szerzett versenyzők

Sorsolás

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Rövidítések 
 TBD: to be determined = meghatározandó
 PR: protected ranking = védett rangsor (a legkevesebb 6 hónapnyi sérülés után visszatérő versenyzők számára megőrzik a sérülésük első 3 hónapjának átlaghelyezését, amely alapján benevezhetnek a versenyekre a sérülés után)
 WC: wildcard = szabadkártya

Jegyzetek

Források 
 Selejtező sorsolása

N1S